Eufaula (grup humà), tribu d'amerindis dels Estats Units part de la confederació muskogi creek
 Eufaula (Alabama), ciutat del Comtat de Barbour a l'estat d'Alabama (Estats Units d'Amèrica)
 Eufaula (Oklahoma), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma